RSGS steht für:

 Rosetta Science Ground Segment, ESA-Team für die Funktionsfähigkeit der Instrumente der Rosetta-Mission
 Royal Scottish Geographical Society, Gelehrtengesellschaft zur Förderung von Forschung und Lehre und der Verbreitung von Wissen zur Geographie

Abkürzung